Absolution () — третій студійний альбом британського рок-гурту Muse, випущений в 2003 році на лейблі Taste Music Limited.

Список композицій

Учасники запису
 Метью Белламі — вокал, гітара, фортепіано, аранжування;
 Кріс Волстенголм — бас-гітара, бек-вокал;
 Домінік Говард —  ударні,  перкусія 
 Пол Рів — продюсування, бек-вокал.

Альбоми Muse
Музичні альбоми 2003
Альбоми британських виконавців